EKU peut désigner :
 , une université publique dans l'état du Kentucky aux États-Unis.

eku peut désigner :
 eku, une rame utilisée par les pêcheurs à Okinawa pour la navigation, mais également en tant qu'arme.